Полидендрон — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Гревена.
  — село в общине Верия.